

Film
Mulan (1998) – lungometraggio animato della Disney ispirato alla storia di Hua Mulan
Mulan II (2004) – un sequel direct-to-video di Mulan
Hua Mulan (2009) – lungometraggio live-action sulla storia di Hua Mulan
 Mulan (2020) – remake live action del lungometraggio animato Disney diretto da Niki Caro

  Matchless Mulan (2020) Live action cinese diretto da Cheng Chen

Personaggi immaginari
Fa Mulan – principessa Disney

Persone
 Hua Mulan – una figura leggendaria dell'antica Cina che si dice abbia preso il posto di suo padre nell'esercito durante la dinastia Běi Wèi (386-534)

Pagine correlate
 Mula
 Mulas